Andriej Sokołow (ur. 1963) – francuski szachista pochodzenia rosyjskiego
 Andriej Sokołow (ur. 1968) – kazachski hokeista, trener